Стигма (від ) — знак, тавро, татуювання, пляма, відмітка.

У біології 
 Стигма, або вічко — світлочутлива органела клітини найпростіших, наприклад евгленових.
 Дихальце, або стигма — вхід у трахейну систему комах та інших тварин

У медицині 
 Стигма — сукупність ознак хвороби, що уможливлює встановити попередній діагноз
 Стигма — кривава виразка або червона пляма на тілі людини;
 Стигма — загальна назва шкірних захворювань, що зазвичай спостерігаються при істерії;

У суспільстві 
 Стигма (стигматизація) — негативна асоціація людини з чим-небудь ганебним, непрестижним, відразливим. Це явище подібне до стереотипу і відрізняється від нього спрямованістю на якості людини.

В історії 
 Стигма — тавро на тілі раба або злочинця у Давній Греції.
 Стигма — знак давньогрецької писемності, лігатура Ϛ, ϛ, утворена сполученням букв Στ, στ з сигми (Σ, σ, ς) та тау (Τ, τ), замінила дигаму (Ϝ, ϝ) як позначення числа 6. Не плутати з фінальною сигмою (ς). Застосовувався у іонійській системі числення.

У релігії 
 Стигмати — релігійне поняття, рани, що відкриваються у святих і вірян на кшталт ран Христа при його розп'ятті на хресті.

Література 
 Топачевський А. В., Масюк Н. П. Прісноводні водорості Української РСР, під ред. Макаревич М. Ф., К.: Вища школа, 1984.